Щербако́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Щербаковская улица — улица в Москве.
 Щербаковская улица — улица в Хабаровске.

См. также 
 Щербаков переулок
 Улица Щербакова